Il doppio maschile del McDonald's Burnie International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Miles Armstrong e Sadik Kadir erano i detentori del titolo, ma Armstrong non ha partecipato quest'anno.

Kadir ha fatto coppia con Joseph Sirianni, ma hanno perso nel 1º turno 7–5, 5–7, [11–13] contro Rameez Junaid e Daniel King-Turner.

Matthew Ebden e Samuel Groth hanno battuto in finale 6–7(8), 7–6(4), [10–8] James Lemke e Dane Propoggia.

Seeds 

  Sadik Kadir /  Joseph Sirianni (primo turno)
  Kaden Hensel /  Adam Hubble (primo turno)

  Pierre-Ludovic Duclos /  Henri Kontinen (primo turno)
  Junn Mitsuhashi /  Yang Tsung-hua (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

McDonald's Burnie International 2010